Тімеа Бабош була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Мона Бартель.

Несіяна Алісон ван Ейтванк виграла титул, у фіналі перемігши Домініку Цібулкову з рахунком 6–3, 3–6, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися 
{{columns-list|colwidth=30em|
  Магдалена Фрех
  Яна Чепелова
  Їсалін Бонавентюре
  Георгіна Гарсія Перес
  Роберта Вінчі  Аріна Родіонова}}

 Щасливий лузер 
  Вікторія Кужмова'''

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Hungarian Ladies Open, одиночний розряд
Hungarian Ladies Open
Жін